Finlandia – Stato del Nord Europa
 Finlandia – poema sinfonico del compositore finlandese Jean Sibelius
 Finlandia – nave traghetto
 Finlandia – marca di vodka
 Premio Finlandia – prestigioso premio finlandese per la letteratura